Kurti ist 

 der Name einer Stadt im Sudan, siehe Kurti
 eine Handpuppenfigur aus der Fernsehsendung Verstehen Sie Spaß?
 der Spitzname des Wolfs MT6

Kurti ist der Familienname folgender Personen:
 Albin Kurti (* 1975), kosovo-albanischer Politiker und ehemaliger Studentenführer
 Nicholas Kurti (1908–1998), Physiker
 Tinka Kurti (* 1932), albanische Schauspielerin

Siehe auch:
 Kürti
 Curti